Cornelis Claesz (drukker en boekverkoper)
Cornelis Claesz. van Vlissingen (vice-admiraal) op de vloot van Boisot in 1574
Cornelis Claesz. van Wieringen (kunstschilder)
Cornelis Claesz. Anslo (doopsgezinde predikant)

zie ook: Op Cornelis Anslo